A kertészkedő meg a várúr a La Fontaine-mesék című rajzfilmsorozat harmadik évadának ötödik és egyben utolsó epizódja.

Rövid tartalom

Alkotók 
 Mesélő: Bodrogi Gyula
 Rendező és vágó: Czipauer János
 Írta: Georges De La Grandiere
 Zenéjét szerezte: Pethő Zsolt
 Operatőr: Bacsó Zoltán
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Háttér: Magyarkúti Béla
 Mozdulattervező: Szombati Szabó Csaba
 Rajzolták: Gáspár Imre, Kiss Bea, Kreitz Zsuzsa
 Kisérőzöveg: Jacques Degor
 Gyártásvezető: Gyöpös Sándor
Készítette a Pannónia Filmstúdió az Edition et Diffusion Cinématographique közreműködésével

La Fontaine-mesék